Treponti ima više značenja:
 Treponti (Kuneo)
 Treponti (Padova)